LSS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile Les Saintes di Terre-de-Haut (Guadalupa)
 LSS – Low Suphur Surcharge, addebito aggiuntivo al nolo per l'utilizzo di carburanti a basso tenore di zolfo sulle navi da trasporto
 LSS – Logistical Support Ship, programma della Marina Militare per sostituire la classe Stromboli